Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2014 (24-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2014-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате приняли участие 12 команд. Турнир проходил в два этапа с делением на шестёрки. Данная схема проведения впервые была опробована в сезоне 2013. В сезоне 2014 от неё не стали отказываться.

На первом этапе команды провели классический двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. Второй этап составлялся по итогам мест, занятых командами в турнирной таблице после первого этапа:
 Группа А — команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое.
 Группа Б — команды, занявшие на первом этапе места с седьмого по двенадцатое.

Занятое командой место после первого этапа соответствует порядковому номеру команды для распределения матчей по турам на втором этапе. После первого этапа очки клубов сохраняются. При определении мест в турнирной таблице в случае равенства очков первичным критерием являются показатели личных встреч.

В связи с изменениями Регламента, принятыми на заседании АБФФ, в сезоне 2015 года в Высшей лиге выступит 14 клубов. В связи с этим команда, занявшая двенадцатое место по итогам чемпионата, получила право стыковых матчей с командой, занявшей третье место в Первой лиге, за право остаться в Высшей лиге. Стыковые матчи состоят из двух игр: дома и в гостях. Напрямую не вылетел никто.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги 
 Слуцк

Клубы, покинувшие Высшую лигу 
 Славия-Мозырь

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 24-м чемпионате Беларуси по футболу приняли участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Стадионы 

* Официальное открытие Борисов-Арены состоялось 3 мая 2014 года.

Тренеры и капитаны

Лидеры чемпионата

Турнирная таблица

Первый этап 

Источник данных: soccerway.com

Второй этап

Группа А — Борьба за чемпионство 

Источник данных: soccerway.com

Группа Б — Борьба за прописку в Высшей лиге 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2015 

|}

Турнир дублирующих составов

Группа А

Группа Б

Финал 
 Гомель — Минск 0:3 (3.12.2014, Минск).

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Факты 
 11 февраля 2014 в Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси. По её итогам был сформирован календарь первого этапа.
 Первый мяч чемпионата был забит голкипером БАТЭ Германом Малиньшем в свои же ворота. Автогол случился на 49 минуте в первом матче 1-го тура «Шахтёр» — БАТЭ (2:0).
 Первый хет-трик был оформлен испанским нападающим «Белшины» Мануэлем Бледа. Произошло это в матче 3-го тура «Белшина» — «Динамо» (Брест). У команды гостей были удалены два футболиста, а сам матч закончился разгромом — 7:0.
 Первая отставка тренера произошла в «Гомеле». 6 мая Алексей Меркулов покинул клуб, исполняющим обязанности был назначен Валерий Яночкин. 10 мая стало известно, что новым главным тренером гомельчан станет Владимир Гольмак.
 3 июня стало известно, что тренерский штаб «Минска» отправлен в отставку. Контракты были расторгнуты с главным тренером Андреем Скоробогатько, тренером по научно-методической работе Дмитрием Клецовым и тренером вратарей Владимиром Рыжченко. Исполняющим обязанностями главного тренера стал Андрей Пышник.

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2014
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2014
 Кубок Белоруссии по футболу 2014/2015

Ссылки 
 Полный календарь первого этапа чемпионата Беларуси — 2014

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия